Fleischer Antal (1845–1877) kémikus, egyetemi tanár
 Fleischer Antal (1889–1945) karmester